Села:
 Вовківка — Запорізька область, Василівський район
 Вовківка — Полтавська область, Новосанжарський район
 Вовківка — Сумська область, Глухівський район
 Вовківка — Харківська область, Кегичівський район
Селище:
 Вовківка — Черкаська область, Смілянський район